Староса́хчинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Мелекесского района Ульяновской области. Административный центр — село Старая Сахча.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 10 населённых пунктов: 6 сёл и 4 посёлка.

Примечания

Ссылки 
 Старосахчинское сельское поселение

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Мелекесского района